Knappensee ist der Name von

 Speicher Knappenrode (obersorbisch Hórnikečanski jězor), auch Knappensee genannt, Tagebaurestloch südöstlich von Hoyerswerda in Sachsen
 Knappensee (Gemeinde), von 1995 bis 2004 eine Gemeinde in Sachsen, südöstlich der Stadt Hoyerswerda
 Knappensee (Wackersdorf), Tagebaurestloch im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz in Bayern